Hypomolis är ett släkte av fjärilar. Hypomolis ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Hypomolis